

Muzyka

Terminy muzyczne 
 koncert – występ muzyka bądź grupy muzyków
 koncert – forma muzyczna, której istotą jest kontrastowanie partii zespołu (orkiestry) i partii solowej, zespołu i grupy solistów, bądź samych partii solowych

Albumy muzyczne 
 Koncert – album zespołu 2Tm2,3
 Koncert – album zespołu Kobranocka
 Koncert – album grupy Lombard
 Koncert – album zespołu Madame
 Koncert – drugi album zespołu Voo Voo

Filmy 
 Koncert – węgierski film z 1968 roku
 Koncert – film telewizyjny z 1974 roku, komedia według scenariusza i w reżyserii Zdzisława Leśniaka
 Koncert – film z 1982 roku według scenariusza i w reżyserii Michała Tarkowskiego
 Koncert – film z 1984 roku do muzyki Henryka Mikołaja Góreckiego z udziałem Waldemara Wróblewskiego według scenariusza i w reżyserii Krzysztofa Pulkowskiego
 Koncert (fr. Le Concert) – francusko-rosyjsko-belgijsko-rumuńsko-włoski film fabularny z 2009 roku w reżyserii Radu Mihăileanu

Obrazy 
 Koncert – obraz Jana Vermeera datowany na lata 1658-1664
 Koncert – obraz renesansowego włoskiego malarza Tycjana
 Koncert – obraz olejny Caravaggia z 1595 roku

Technika 
 Koncert – odbiornik radiowy średniej klasy produkcji polskiej

Zobacz też

Przypisy